Can opener (en.: Dosenöffner) bezeichnet:

 eine Brücke in Durham, USA, siehe Durham Bridge
 ein Manöver in verschiedenen Kampfsportarten, siehe Spinal Lock (Kampfsport)